Denne liste over fredede fortidsminder i Skive Kommune viser alle fredede fortidsminder i Skive Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Skive Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Skive Kommune
Skive Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments